Searchlight Pictures, Inc. — американська кіностудія та дочірня компанія Walt Disney Studios, яка є частиною The Walt Disney Company. Заснована в 1994 році, як Fox Searchlight Pictures, Inc. для 20th Century Fox (пізніше 20th Century Studios), студія зосереджується головним чином на виробництві, розповсюдженні та придбанні спеціальних фільмів.

Серед фільмів «Прожектор» — «Мільйонер з нетрів», «12 років рабства», «Бердмен або (Несподівана чеснота невігластва)», «Форма води » та «Земля кочовиків», усі з яких отримали премію « Оскар» за найкращий фільм . Інші номінації за найкращий фільм включають The Full Monty, Sideways, Little Miss Sunshine, Juno, Black Swan, 127 Hours, The Tree of Life, The Descendants, Beasts of the Southern Wild, The Grand Budapest Hotel, Brooklyn, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Фаворит, Кролик Джоджо та Кошмарна алея . Студія зібрала понад 5,3 мільярда доларів у всьому світі та отримала 28 нагород « Золотий глобус», 51 нагороду BAFTA та 46 нагород « Оскар» . «Мільйонер з нетрів» став найбільшим комерційним успіхом студії з касовими зборами в розмірі понад 377 мільйонів доларів (США) при бюджеті виробництва лише в 15 мільйонів доларів. 

Searchlight Pictures була однією з кінокомпаній 21st Century Fox, яка була придбана компанією Disney 20 березня 2019 року. Поточну назву студії було прийнято 17 січня 2020 року, щоб уникнути плутанини з Fox Corporation .

Історія

До створення Searchlight 
До створення Searchlight компанія 20th Century Fox активно працювала на ринку спеціалізованого кіно, випускаючи незалежні та спеціалізовані фільми під брендом 20th Century-Fox International Classics, пізніше перейменованого в 20th Century-Fox Specialized Film Division, а потім в TLC Films. Найвідоміші з релізів під цими прапорами включають "Суспірія", "Білл Косбі: Сам", "З'їсти Рауля", "Мабуть, боги з'їхали з глузду", "Рубен, Рубен" і "Зіггі Зоряний пил і павуки з Марса". 

На початку 1990-х керівники 20th Century Fox вирішили наслідувати комерційний успіх студії Miramax, щойно придбаної Disney. У 1994 році компанія 20th оголосила про створення дочірньої компанії, яка сприяла б їхньому виходу на ринок артгауз кіно, а в липні того ж року вони залучили Томаса Ротмана, тодішнього президента виробництва The Samuel Goldwyn Company, щоб очолювати нову дочірню компанію. Незабаром вона отримала назву Fox Searchlight Pictures, а Ротман став президентом-засновником.   Нова компанія успадкувала знайомі елементи брендування, пов’язані з 20th Century Fox; Фільми Fox Searchlight починалися з логотипу виробництва, що складається з назви Fox Searchlight, представленої у вигляді великого моноліту, освітленого однойменними прожекторами та супроводжуваного фанфарами 20th Century Fox, написаними Альфредом Ньюменом .

Перші роки та ера 21st Century Fox 
Починаючи з першого випуску, «Брати Макмаллен » (1995), Fox Searchlight розпочав розповсюдження серії незалежних фільмів, таких як « Дівчина 6 », « Кради красуня » та «Вона єдина» (усі 1996).  Незважаючи на те, що ці ранні релізи були добре прийняті критиками, вони не були комерційно успішними; перший справжній комерційний прорив Fox Searchlight стався з фільмом "Чоловічий стриптиз" (1997), який приніс студії перші нагороди. 

У 2006 році був створений супутній лейбл Fox Atomic для виробництва та розповсюдження жанрових фільмів.  Fox Atomic закрився в 2009 році. 

28 червня 2012 року Руперт Мердок оголосив, що материнську компанію Searchlight News Corporation буде розділено на дві видавничі та медіа-орієнтовані компанії: нову News Corporation, яка бере на себе видавничі та австралійські телерадіомовні активи, і 21st Century Fox, яка управляє Fox . Entertainment Group і 20th Century Fox до моменту придбання компанією Walt Disney Company . Мердок вважав назву нової компанії способом зберегти спадщину 20th Century Fox. 

Fox Stage Productions була заснована в червні 2013 року. Створення 21st Century Fox було завершено 28 червня 2013 року. У серпні 2013 року 20CF розпочав театральне спільне підприємство з тріо продюсерів, як кіно, так і театру, Кевін МакКоллум, Джон Девіс і Том МакГрат.

Ера Disney 
14 грудня 2017 року The Walt Disney Company погодилася придбати більшість активів компанії 21st Century Fox, включаючи Fox Searchlight, за $52,4 млрд.  Після того, як Comcast (материнська компанія NBCUniversal ) подала заявку на 65 мільярдів доларів, Disney зробив контрпропозицію з 71,3 мільярда доларів.  

19 липня 2018 року компанія Comcast відмовилася від участі в тендері за 21st Century Fox на користь Sky plc і Sky UK. Через вісім днів акціонери Disney і 21st Century Fox схвалили злиття двох компаній. 

12 березня 2019 року Disney оголосила, що має намір закрити угоду з Fox 20 березня.   

19 березня 2019 року 21st Century Fox відокремила решту активів, включаючи Fox Broadcasting Company, Fox Television Stations, Fox News Channel, Fox Business, Fox Sports 1 і 2, Fox Deportes і Big Ten Network у новостворену компанію. Fox Corporation готується до остаточного завершення продажу.   Наступного дня продаж завершився.  Пройшовши день, Дісней визначив лідерів фільмів. 

Станом на листопад 2019 року FX Networks і Fox Searchlight були призначені постачати Hulu контент.  

17 січня 2020 року було оголошено, що назва "Fox" буде знята з декількох активів Fox, які були придбані компанією Disney, скоротивши назву компанії до "Searchlight Pictures", щоб уникнути плутанини бренду з Fox Corporation.  

Зовсім недавно Ненсі Атлі офіційно покинула Searchlight Pictures через півроку, щоб запустити Lake Ellyn Entertainment, і уклала угоду про перший погляд з Chernin Entertainment

Фільмотека

Подяки 
З 1994 року Searchlight Pictures зібрав 164 номінації на премію « Оскар» із 46 перемогами (включаючи п’ять переможців у категорії «Найкращий фільм з 2009 року»),  117 номінацій на премію «Золотий глобус » із 28 перемогами,  173 номінації на премію BAFTA із 51 перемогою,  66 премій на екрані Номінації на премію Гільдії акторів з 12 перемогами,  215 номінацій на премію Critics Choice Award з 55 перемогами  та 137 номінацій на премію Independent Spirit Awards з 54 перемогами.

Прожектор Телебачення 

У квітні 2018 року студія запустила телевізійний підрозділ Searchlight Television, розширюючи різноманітність проектів, створених під банером Searchlight. Його очолюють Девід Грінбаум і Метью Грінфілд.  

Як оригінальний матеріал, так і адаптації існуючої бібліотеки фільмів Searchlight будуть створені для кабельного, потокового та трансляційного телебачення у формі документальних фільмів, серіалів за сценарієм, обмежених серіалів тощо. У квітні 2019 року потоковий сервіс Hulu замовив The Dropout з Амандою Сейфрід у головній ролі з Searchlight Television і 20th Television .  Студія також розробляє екранізацію роману « Місто привидів» із підписом ABC та адаптацію трилогії « Спадок» Н. К. Джемісіна разом із Westbrook Studios .   У жовтні 2021 року Hulu замовила у Searchlight Television і 20th Television серію продовження фільму Мела Брукса « Історія світу, частина I» .

Шорти Searchlight 
У березні 2019 року студія запустила Searchlight Shorts - колекцію короткометражних фільмів, які студія купуватиме на фестивалях вищого рівня та викладатиме на своєму YouTube-каналі. Першими двома фільмами, придбаними студією для цієї колекції, стали "Пташка" Шеллі Лауман та "Шкіра" Гая Наттіва, останній з яких отримав премію "Оскар" у 2018 році за найкращий повнометражний ігровий короткометражний фільм. Серед інших придбань для колекції - "Пір'я" А.В. Роквелла, "Лаванда" Метью Пуччіні, "Шви розірвані" Фредді Макдональда, "Листя Савани" і "Серце ще б'ється" Тейлора Рассела та "Кімната для маніпуляцій" Джулії Бейліс і Сема Геста.

Дивіться також 

 Студії 20 століття
 Fox World (телевізійна виробнича компанія)

Список літератури 
ЦитуванняДжерела

Зовнішні посилання 

 

The Walt Disney Studios
20th Century Studios
Підприємства Лос-Анджелеса
Розважальні компанії розташовані в Каліфорнії
Кінокомпанії США
Виробничі студії Disney
Придбання Disney
Американські компанії, засновані в 1994 році
Кінодистриб'ютори США
Американські студії незалежного кіно
1994 установи в Каліфорнії
Сторінки з неперевіреними перекладами